Mecatlán bezeichnet:

 Mecatlán (Hidalgo), Ort in Mexiko
 Mecatlán (San Luis Potosí), Ort in Mexiko
 Mecatlán (Veracruz), Ort in Mexiko
 Municipio Mecatlán, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Veracruz